

Aziende
 Curtiss Aeroplane and Motor Company – azienda aeronautica statunitense

Geografia
 Baia di Curtiss – baia dell'Antartide
 Curtiss – comune degli Stati Uniti, situato in Wisconsin

Persone
 Aiden Curtiss – modella britannica
 David Curtiss Munson – mezzofondista e siepista statunitense
 Glenn Curtiss – imprenditore statunitense
 Ursula Curtiss – scrittrice statunitense

Pagine correlate
Curtis